Момоты-электроны или электроны () — род птиц семейства Momotidae. Включает два вида, встречающихся в лесах Южной и Центральной Америки.

Описание 
Оба обитают во влажных вечнозеленых тропических лесах. Оба встречаются в Центральной Америке, кроме того плоскоклювый электрон обитает в обширном регионе Южной Америки.

Они отличаются от других представителей Momotidae гораздо более широкими клювами. «Флажки» на центральных рулевых их хвостов не столь выделяются, как многих других видов момотовых, или могут совсем отсутствовать. Эти два вида очень похожи, за исключением того времени, когда они во взрослом наряде (но взрослый ребристоклювый электрон напоминает неполовозрелого плоскоклювого). Наблюдали смешанную пару этих видов, партнёры в которой, по-видимому, ухаживали друг за другом.

Слово Electron является латинизацией древнего греческого названия янтаря, и может означать в научных латинских названиях эпитет «яркий». Название этому роду птиц было дано за 46 лет до того, как была названа элементарная частица электрон.

Классификация 
Международный союз орнитологов относит к роду два вида:

Поведение 
 Голос Electron carinatum на сайте xeno-canto.org
 Голос Electron platyrhynchum на сайте xeno-canto.org

Примечания

Ссылки 
 
 
 Peterson, Alan P. (Editor). 1999. Zoological Nomenclature Resource (Zoonomen). Accessed 2007-08-17.

Момотовые
Роды птиц
Птицы Центральной Америки